Миклешти има више значења:

 Миклешти (Банка), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Миклешти (Миклешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Миклешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији